Русенберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Русенберг, Маркус (1982) — шведский футболист.
 Русенберг, Тийна (род. 1958) — ректор финского университета искусств.